Wilkes County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilkes County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001267
 Wilkes County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001764